Сулейман:

Персоналии 

 Сулейман (около X век до н. э.) — исламский пророк, сын пророка Давуда, имя царя Соломона в исламской традиции.
 Сулейман ибн Кутулмыш (ум. 1086) — основатель султаната Рума.
 Сулейман I (1494—1566) — десятый султан Османской империи.
 Сулейман II (1642—1691) — двадцатый султан Османской империи.
 Сулейман (ум. 1360) — манса (император) средневекового государства Мали в Западном Судане (1341—1360).
 Сулейман, Максуд (1909—1953) — крымскотатарский писатель.
 Сулейман, Мишель (род. 1948) — ливанский государственный и военный деятель, президент Ливана (с 25 мая 2008).
 Сулейман, Омар (1936—2012) — египетский политический и военный деятель.
 Сулейман, Хамид Сулейманович (1910—1979)— советский узбекский учёный-навоивед, литературовед, текстолог, доктор филологических наук, профессор, Заслуженный деятель наук УзССР.
 Сулейман, Хосе (1931—2014) — президент Всемирного боксёрского совета.
 Сулейман, Шериф (род. 1943) — гвинейский футболист.
 Сулейман Пир — герой лезгинских легенд.

Топонимы 
 Сулейман — село в Узбекистане, в 1 км к югу от Коканда.

Разное 
 Сулейман — мечеть в г. Казань.

См. также 
 Сулеймановы горы — горная система в Средней Азии.
 

Арабские имена